Александра Яковлевна Середа (, село Ситковцы, теперь пгт Немировского района Винницкой области — ?)  — украинская советская деятельница, новатор сельскохозяйственного производства, звеньевая колхоза «Украина» Немировского района Винницкой области. Депутат Верховного Совета УССР 5-го созыва. Герой Социалистического Труда (31.12.1965).

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Трудовую деятельность начала наймичкой у зажиточных крестьян.

С 1929 года — колхозница, звеньевая колхоза «Украина» поселка Ситковцы Ситковецкого (затем — Брацлавского, Немировского района Винницкой области. Собирала высокие урожаи сахарной свеклы. В 1958 году на площади 11,5 гектаров вырастила урожай по 540 центнеров свеклы с каждого гектара.

Член КПСС с 1956 года. Делегат ХХ съезда Коммунистической партии Украины и XXIII съезда КПСС.

Потом — на пенсии в пгт Ситковцы Немировского района Винницкой области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (31.12.1965)
 два ордена Ленина (26.02.1958, 31.12.1965)
 ордена
 медали

Источники 
 газета «Винницкая правда» (Винница) — февраль 1959 года.
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Члены КПСС
Кавалеры ордена Ленина
Герои Социалистического Труда
Родившиеся в 1910 году
Страницы с непроверенными переводами
Делегаты XXIII съезда КПСС